Zebrak kan syfta på följande platser:

Polen 

 Żebrak, berg, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat dzierżoniowski,

Tjeckien 

 Žebrák (ort), Mellersta Böhmen, 
 Žebrák (berg), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar